Het Europese kampioenschap allround in 1894 werd van 24 tot 25 januari 1894 verreden op de ijsbaan Mjøsen in Hamar.

De titelhouder was de Zweed Rudolf Ericson, die in 1893 Europees kampioen werd op de West-Eisbahn in Berlijn. De Europese titel werd niet vergeven omdat geen van de deelnemers drie afstanden won

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1894
Langebaanschaatsen in 1894
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Hamar
Schaatsen 1894